Ein Mann für meine Frau – film del 1943 diretto da Hubert Marischka
Ein Mann für meine Frau – film tv del 1964 diretto da  Rudi Kurz
Ein Mann für meine Frau – film tv del 1993 diretto da Hartmut Griesmayr